Die 24. Rallye Schweden war der zweite Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 1973. Geplant waren 37 Wertungsprüfungen, wovon fünf abgesagt wurden (11, 17 bis 19 und 31).

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 42 Fahrzeuge klassiert.

Herstellerwertung 

Die Fahrer-Weltmeisterschaft wurde erst ab 1979 ausgeschrieben.

Weblinks 
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Schweden: https://www.rallysweden.com/

Einzelnachweise 

Schweden
1973